Чакон () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Ласаро Чакон Гонсалес — гватемальський політик, президент країни з вересня 1926 до січня 1931 року
 Мануель Агілар Чакон — голова держави Коста-Рики
 Маркос Чакон — професійний бодібілдер з Іспанії, володар титулу Містер Іспанія.
 Карме Чакон — іспанський політик. Член Соціалістичної партії Каталонії.